Лео Поль (настоящие имя и фамилия — Лейб Полнарев) (;
,  Российская империя — , Кретей ) — французский  и музыкант, джазовый .

Биография 

Украинский еврей. В 1923 году уехал из Одессы в Париж. В 1930-е годы создал и руководил джазовым оркестром «Léo Poll et son orchester», с которым играл и записывал музыкальные композиции, в том числе, собственного сочинения. Время Второй мировой войны и режима Виши жил в департаменте Ло и Гаронна. По словам сына, активно участвовал в движении французского Сопротивления.

Будучи пианистом, аккомпанировал Эдит Пиаф), Шарлю Трене, Жану Саблона, Жаку Тати. В качестве композитора, писал музыку для Ива Монтана, Эдит Пиаф, Жоржа Гетари, Даниэль Дарьё и др.

Автор популярных шансонов «Le Galérien», «La Java en mineur», «Un jeune homme chantait», «Partance», «A force d’aimer», «Au ciel de Juillet» и других песен. Написал музыку к кинофильму «La bande à Bouboule» (1931, песни «J’aime tant vos yeux», «Te voir !»).

Жена бретонка Симона Лан, была профессиональной танцовщицей. Его сын Мишель Польнарефф, певец и композитор и болгарский учёный Борис Полнарев.

Похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашез.

Примечания

Ссылки 
 
 POLL Léo (1899—1988)
 

Композиторы Франции
Аранжировщики
Джазовые пианисты
Композиторы-песенники
Похороненные на кладбище Пер-Лашез